Felsted (Denemarken), een plaats in de Deense regio Zuid-Denemarken, gemeente Aabenraa
Felsted (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Aabenraa
Felsted (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex